L’incident de frontière israélo-libanais de 2010 a lieu le  entre les forces armées libanaises et Tsahal. Il a causé la mort de trois Libanais (deux soldats et un journaliste) et d'un Israélien (un officier). 

Il s'agit de l'incident frontalier le plus grave depuis le conflit israélo-libanais de 2006 entre les deux pays.

Historique 
Une escouade israélienne tente d'abattre un arbre du côté israélien de la ligne bleue, près des villages israéliens de Kibboutz, , et du village libanais d'Odeissé. Un haut-gradé israélien est tué et un autre blessé lorsque des tireurs d'élite libanais ont ouvert le feu sur un poste d'observation de l'armée israélienne sur ordre de leurs commandants. Tsahal a riposté par des tirs d'artillerie et des raids aériens sur les positions libanaises, tuant 2 soldats libanais et un journaliste du quotidien Al-Akhbar, , blessant par ailleurs cinq autres soldats et un autre journaliste.

L'armée libanaise affirme avoir ouvert le feu car les soldats israéliens avaient franchi la frontière tandis qu'Israël maintient que ses soldats n'ont traversé qu'une clôture sur la ligne bleue, sans franchir toutefois la frontière internationalement reconnue entre les deux pays. La FINUL a soutenu la position israélienne.

Réactions internationales 
  : le ministre des Affaires étrangères Ahmed Aboul Gheit condamne Israël, déclarant que l'État hébreu avait violé la souveraineté du Liban et la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations unies lors du cessez-le-feu de 2006.
  : ils ont condamné le Liban déclarant que l'attaque contre les soldats israéliens était « totalement injustifiée et injustifiable. »
  : dans une déclaration, le ministre des Affaires étrangères déclare que « la République islamique d'Iran condamne fermement l'incursion du régime sioniste dans les régions du sud du Liban qui a entraîné le martyre d'une poignée d'enfants de l'armée libanaise » parlant par ailleurs d'un « assaut hystérique » israélien.
  : le premier ministre Samir Rifaï a exprimé son soutien au gouvernement libanais et déclare que des affrontements futurs pourraient nuire à stabilité et à la paix dans la région.
  : le président Bachar el-Assad a appelé son homologue libanais, exprimant son soutien contre « l'agression odieuse lancée par Israël. Cette agression prouve une fois de plus qu'Israël a toujours cherché à déstabiliser la sécurité et la stabilité au Liban et dans la région. »

Notes et références

Articles connexes 
 Conflit israélo-libanais de 2006
 Relations entre Israël et le Liban
 Résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations unies
 Incident du peuplier, incident similaire qui s'est produit dans la Joint Security Area en Corée en 1976.

Israélo-libanais
Opération militaire israélienne
2010 au Liban
2010 en Israël
Bataille de 2010
Relations entre Israël et le Liban
Août 2010